Sucre en poudre désigne :

 le sucre glace ou sucre impalpable en Belgique,  au Canada et en Suisse ;
 le sucre semoule en France.